Eckford bezeichnet:

Ortschaften:
 Eckford (Scottish Borders), Schottland
 Eckford Township, Vereinigte Staaten

Personen:
 Elizabeth Eckford (* 1941), US-amerikanische Aktivistin
 Henry Eckford (1775–1832), schottischer Schiffsbauer
 Tyler Eckford (* 1985), kanadischer Eishockeyspieler